Ion Manolescu se poate referi la unul din următorii:

 Ion Manolescu (1881-1959), actor român de teatru și film
 Ion Manolescu (n. 1968), prozator, eseist și profesor universitar român
 Ion Manolescu-Strunga (1889-1951), politician liberal român